NHX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Foley Olf Osn (Stati Uniti)
 nhx – codice ISO 639-3 della lingua nahuatl dell'istmo-Mecayapan